Termin  ima više značenja.

 Arabidiolna sintaza, enzim
 Javni neprijatelj br. 1 (ulična banda), ()